Giuseppe Grigoli – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Salvatore Grigoli – mafioso e collaboratore di giustizia italiano